Aeronautika:
M5 (raketa), japanska raketa na kruto gorivo

Astronomija:
Messier 5, kuglasti skup u zviježđu Zmije

Automobili:
BMW M5, luksuzni automobil

Elektronika:
CALM M5, komunikacijski standard u kolnom prometu
Sord M5, Japanski kućno račulano iz 80ih godina
Panasonic M5, VHS camcoder iz 80ih godina

Vojska:
M5 (vlakno), vlakno velike snage, koristi se u zaštitnim odjelima
 M5, varijanta M3 (polugusjenicar), polugusjeničara za prijevo osoblja
Grigorović M5, Ruski hidroavion dvokrilac iz perioda Prvog svjetskog rata

Zabava
M5 (Zvjezdane staze), računalo koje se pojavilo u originalnim epizodama Zvjezdanih staza

Mediji:
 M5 (TV kanal), TV kanal

Ceste:
 Magistralna cesta M5 (Bosna i Hercegovina)